A81 steht für:
 Bundesautobahn 81, eine deutsche Autobahn
 Autoroute A81, eine französische Autobahn
 Autovía A-81, eine spanische Autobahn
 A81 road, eine Fernstraße im Vereinigten Königreich